Urban Behavior Tour fue la primera gira realizada por el cantante Justin Bieber para promocionar su álbum My World. La gira fue patrocinada por "Urban Behavior". La gira debía comenzar el 1 de noviembre pero(debido a que Justin tuvo una enfermedad), empezó el 3 de noviembre.

Referencias

Giras musicales de Justin Bieber